

Sigle
Lesotho Red Cross Society, Società Nazionale di Croce Rossa della Repubblica del Lesotho

Codici
LRCS, codice ICAO dell'aeroporto civile di Caransebeș, in Romania